To Be or Not to Be bezeichnet

 ein berühmtes Zitat aus der Tragödie Hamlet, Prinz von Dänemark von William Shakespeare, vollständig To Be or not to Be: That is the question! (auf Deutsch: Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage)
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1942; siehe Sein oder Nichtsein (1942)
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1983; siehe Sein oder Nichtsein (1983)